Šereitlaukis ist ein litauischer Ortsname:
 Šereitlaukis, Dorf in der Gemeinde Pagėgiai, Bezirk Tauragė, Litauen, vor 1945: Schreitlaugken, Kreis Tilsit/Pogegen, Ostpreußen/Memelland
 Šereitlaukis, litauische Bezeichnung für Schreitlacken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, seit 1946: Morschanskoje, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland